Павел Сазонов:
 Сазонов, Павел Владимирович (род. 1982) — российский пятиборец.
 Сазонов, Павел Иванович (1900—1987) — советский хирург, педагог, заслуженный врач РСФСР.
 Сазонов, Павел Сергеевич (род. 1979) — российский и киргизский хоккеист.